Bender steht für:
 Bender (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bender (Stadt), Stadt in Moldawien
 Bender Recycling GmbH, deutsche Verschrottungsfirma, siehe Ausbesserungswerk Opladen #Verwertungsunternehmen
 Ostap Bender, eine Figur aus den Romanen von Ilja Ilf und Jewgeni Petrow
eine Figur aus der Fernsehserie Futurama, siehe Figuren aus Futurama #Bender
 Bender Verlag, Filmverlag vom Theo Bender im Ventil Verlag
 Brauerei Bender, ehemalige Brauerei

Geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Bender (Oklahoma), Ort im Kay County
 Bender Pup, Fließgewässer in Alaska
 Bender Wash, Fließgewässer im Maricopa County, Arizona
 Bender Mine, Mine im Santa Cruz County, Arizona
 Bender Oil Field, Ölfeld im Montgomery County, Texas

Siehe auch:
 Bender Lake
 Bender von Bienenthal
 Benter
 Pender